Анто́нио Ло́пес Герре́ро (; род. 13 сентября 1981, Бенидорм) — испанский футболист, защитник. С 2005 по 2007 гг. выступал за национальную сборную Испании.

Карьера

Клубная карьера 
Лопес является воспитанником мадридского «Атлетико». Начал выступать в основном составе «Атлетико» в сезоне 2000–2001, когда команда выступала во втором дивизионе, провёл 22 матча.

В 2002–2004 гг. на правах аренды перешёл ФК «Осасуна». Своей игрой в аренде привлёк внимание представителей тренерского штаба «Атлетико», в состав которого был возвращён летом 2004 года. Играл за мадридский клуб на протяжении следующих восьми сезонов, провёл за него 343 официальных матча.

26 июня 2012 Лопес подписал двухлетний контракт с Мальоркой.

Карьера за сборную Испании 
В 2002–2003 гг. приглашался в молодёжную сборную Испании, сыграл за неё 6 официальных матчей.

30 марта 2005 дебютировал за основную сборную, в матче квалификации на ЧМ-2006 против  сборной Сербии и Черногории, который завершился со счётом 0-0. Участвовал на чемпионате мира 2006 в Германии, на котором сыграл в одном матче.

С лета 2007 года перестал вызываться в сборную. Всего за неё сыграл три года: 16 матчей, 1 гол.

Статистика выступлений

Достижения 
 Победитель Лиги Европы (2):
«Атлетико» Мадрид: 2009/10, 2011/12
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1):
«Атлетико» Мадрид: 2010

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Мальорка»